Kovácsszénájsko jezero (mađ. Kovácsszénájai-tó) je jezero u Mađarskoj.

Nalazi se sjeveroistočno od sela Kovácsszénáje. Izduljenog je oblika i pruža se u pravcu jugozapad-sjeveroistok. sjeverozapad-jugoistok u duljini od otprilike 900 m. Kroz zamišljeni luk se ovo jezero nastavlja istočno u jezero Otta Hermanna, koje dijeli prevlaka širine 100 m.

Jezero se koristi za uzgoj ribe.

Izvor 
 Pečuški portal na engleskom 

Jezera u Mađarskoj